

Примітки

Джерела та література

Посилання 

  Офіційна сторінка міста Мійоші

Міста префектури Токушіма